Штат Мексики Идальго является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. В его состав входит 84 муниципалитета.

Источники

См. также 
 Города Идальго
 Идальго (штат)

Муниципалитеты Идальго
Списки:Мексика